Bekemolen (watermolen)
 Bekemolen (windmolen)